Kernkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Kernkamp (1868–1947), belgische Malerin
 Gerhard Wilhelm Kernkamp (1864–1943), niederländischer Historiker
 Willem Jan Arend Kernkamp (1899–1956), niederländischer Politiker